Пойковский 2008 — 9-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходивший в Пойковском с 8 по 17 июля.
 Категория: 18-я (средний рейтинг 2691,3).
 Главный судья: Юрий Лобанов.

Регламент турнира 
В случае равенства очков преимущество определяется последовательно:
 по коэффициенту Зоннеборга - Бергера
 по количеству побед
 по результату личной встречи.

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на июль 2008 года.

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Пойковский 2008 на ChessPro
 Репортаж Ильи Одесского. «В движении», 08.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Убойная сила», 10.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Тур рабочих фигур», 10.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Всё впереди», 12.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Маршалл и сержант», 13.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Подняли парус», 14.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Завтра была жара», 16.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Широв шел по коридору», 16.07.2008 
 Репортаж Ильи Одесского. «Будем здоровы», 18.07.2008 
 Алексей Широв комментирует партию с Эрнесто Инаркиевым. «Лучшая партия турнира в Пойковском», 18.07.2008 
 Заключительный репортаж Ильи Одесского. «Дождь смоет все следы», 21.07.2008

Пойковский (шахматный турнир)
Июль 2008 года
2008 год в шахматах